Grolig ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Victor Clemens Grolig (1805–1862), deutscher Landschafts- und Marinemaler
 Oswin Grolig (1894–1944), deutscher Generalmajor
 Wilfried Grolig (* 1949), deutscher Diplomatund Botschafter